Міхно́в () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Міхнов Андрій Павлович (нар. 1983) — український хокеїст. Брат Олексія Міхнова.
 Міхнов Олексій Павлович (нар. 1982) — російський хокеїст українського походження. Брат Андрія Міхнова.

Російські прізвища